Turkana puede referirse a:
 Lago Turkana
 Condado de Turkana
 Pueblo turkana
 Idioma turkana
 Niño de Turkana, fósil de homínido